Sainte Agathe désigne plusieurs saintes portant le prénom d'Agathe (du grec αγαθος = Bonne) :

 Agathe de Catane († 251), vierge et martyre, fêtée le 5 février.
 Agathe de Nicomédie († 303), martyre parmi les 20 000 livrés aux flammes en Bithynie ;

Saintes catholiques 
 Agathe Chon Kyong-hyob († 1839), laïque chrétienne coréenne, martyre et sainte ; fêtée le 26 septembre.
 Agathe Lin Zhao († 1858), institutrice chinoise, martyre avec ses compagnons catéchistes Jérôme Lou et Laurent Ouang, décapités à Mao-keou ; fêtés le 28 janvier.
 Agathe Kim A-gi († 1839), avec Augustin Yi Kwang-hon et 7 compagnons martyrs en Corée ; fêtés le 24 mai.
 Agathe Kwon Chin-i († 1840), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée à 20 ans ; fêtée le 29 décembre.
 Agathe Yi († 1840), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée à 16 ans ; fêtée le 9 janvier.
 Agathe Yi Kan-nan († 1846), laïque chrétienne coréenne, martyre et sainte ; fêtée le 20 septembre.
 Agathe Yi Kyong-i († 1840), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée ; fêtée le 31 janvier.
 Agathe Yi So-sa († 1839), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée ; fêtée le 24 mai.

Sainte orthodoxe
 Agathe de Biélorussie († 1941), moniale, martyre avec Eugène, moine du Grand-Habit, et Paramon, par la main des communistes en  Biélorussie ;  fêtés le 5 février.

Œuvres 
 Sainte Agathe, tableau de Francisco de Zurbarán (1630-33).

Références